Jarbas Jayme (Pirenópolis, 19 de dezembro de 1895 — Anápolis, 21 de julho de 1968) foi um jornalista, político e memorialista brasileiro do século XX, mais conhecido por seu livro Cinco Vultos Meiapontenses. Ensaios biográficos (1943).

Biografia 
Jarbas Jayme Nasceu na fazenda denominada “Água Limpa”, no município de Pirenópolis, pertencente a seus progenitores, Sisenando Gonzaga Jayme e Eugênia Goulão, era genealogista, memorialista, escritor, professor, brilhante jornalista e de secretário municipal em Palmeiras e prefeito daquela cidade goiana por duas vezes, além de Chefe de Polícia (Secretário de Segurança Pública, na atualidade) durante o Governo de Pedro Ludovico.

Obras 
As obras de Jarbas Jayme:
 Cinco Vultos Meiapontenses - memórias - Editora Inst. Genealogico, 1943;
 Esboço Historico de Pirenopolis - memórias - Editora Ufg, 1971;(obra póstuma)
 Esboço Historico de Pirenopolis II - memórias - Editora Ufg, 1971;(obra póstuma)
 Famílias pirenopolinas : (ensaios genealógicos) Vols. I a v. - memórias - Editora Rio Bonito, 1973;(obra póstuma)

Bibliografia

JAYME, José Sizenando Extraído de "Pirenópolis (Humorismo e Folclore)". Goiânia, Editora Piloto, 1988.

JAYME, Jarbas. Cinco vultos meiapontenses. Goiânia, Edição Revista Genealógica de São Paulo. 1943.

JAYME, Jarbas. Esboço Histórico de Pirenópolis. Goiânia, Editora UFG, 1971. Vols. I e II.

JAYME, Jarbas. Famílias Pirenopolinas (Ensaios Genealógicos). Goiânia, Editora Rio Bonito, 1973. Vol. V.

JAYME, Jarbas. Vale seis! (Críticas genealógicas). Goiânia, Editora Rio Bonito, 1973.

Ligações externas 
Colégio Brasileiro de Genealogia (CBG)

Jornalistas de Goiás
Memorialistas do Brasil
Prefeitos de Palmeiras de Goiás
Naturais de Pirenópolis
Família Jayme/Jaime